20 чентезимо — историческая монета королевства Италия и Папской области
 Двадцать чентезимо (монета Италии)
 Двадцать чентезимо (монета Ватикана)